Hebe može značiti:

 Heba, boginja mladosti u grčkoj mitologiji
 6 Hebe, asteroid u glavnom asteroidnom pojasu
 Hebe Camargo, je brazilska TV voditeljica.
 Hebe (rod), rod (genus) biljaka koje rastu u Oceaniji
 Djelo umjetnika Antonia Canove